Галафеев — русская фамилия. Известные носители:

 Галафеев, Алексей Евграфович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 990; 26 ноября 1792.
 Галафеев, Аполлон Васильевич (1793—1853) — Георгиевский кавалер, генерал.
 Галафеев, Иван Евграфович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 984; 26 ноября 1792.